Майорка — топоним.

 Майорка (Мальорка) — один из Балеарских островов, расположенных в Средиземном море, принадлежит Испании.
 Майорка — средневековое королевство, вассальное королевству Арагон.
 Майорка (приток Тулаты) — река на Алтае.

Россия 
 Майорка — село в Чарышском районе Алтайского края.

Украина 
 Майорка — село в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Майорка — село в Кельменецком районе Черновицкой области.

См. также